Константи́н Васи́льевич Сила́нтьев (5 марта 1931, Дружковка — 13 марта 2005) — советский и украинский певец (бас).

Народный артист УССР (1976).

В 1953—1958 и 1975—1981 годах — солист ансамбля песни и танца Киевского военного округа, в 1958—1975 годах — солист капеллы бандуристов УССР.

Ссылки 
 kiev-necropol.narod.ru

Басы
Похороненные на Байковом кладбище